Алексей Левицкий:
 Левицкий, Алексей Михайлович (1904—1964) — советский государственный деятель, депутат Верховного Совета СССР.
 Левицкий, Алексей Яковлевич (1931—2008) — оперный певец.